Димитър Узунов може да се отнася за:
 Димитър Узунов (1842 – 1887), български общественик
 Димитър Узунов (1877 – неизв.), гръцки революционер
 Димитър Георгиев Узунов (1884 – неизв.), български офицер, генерал-майор
 Димитър Узунов (1922 – 1985), български певец